Sterzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Sterzinger, Pfleger von Laudegg
 Martin Andreas Sterzinger (gestorben 1721), Sohn von Andreas Sterzinger, Tiroler Landesverteidiger
 Ferdinand Sterzinger (1721–1786), deutscher katholischer Theologe, Theatiner
 Joseph Elias Sterzinger (1776–1851), Tiroler Landesverteidiger, Salzfaktor und Landwirt 
 Othmar Hugo Sterzinger (1879–1944), österreichischer Psychologe
 Stefan Sterzinger (* 1957), österreichischer Musiker